

Cinema
The Party – film del 1925 diretto da Zion Myers
Hollywood Party (The Party) – film del 1968 diretto da Blake Edwards
The Party – film del 2017 diretto da Sally Potter

Musica
The Party – gruppo musicale statunitense
The Party – album del 1990 dell'omonimo gruppo musicale
The Party – album del 1990 dei Casiopea
The Party – album del 1998 di Alexia

Pagine correlate
Party